Момунов — фамилия.

 Момунов, Асылбек Манапович (1966—1996) — советский и киргизский футболист.
 Момунов, Ильяс (род. 1993) — туркменистанский мастер боевых искусств, бронзовый медалист Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях по куресу в весе до 70 кг (2017).
 Момунов, Надыр Тиленбаевич — киргизский журналист, директор национального информационного агентства Киргизии «Кабар» (2006—2008).
  (род. 1995) — киргизский футболист, игрок чемпионата Киргизии в составе клуба «Нур-Баткен».

 Момунова, Гулсайра (1937—2020) — советская и киргизская поэтесса.
  (род. 1990) — киргизский мастер боевых искусств, чемпионка Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях по алышу в весе до 60 кг (2017).

См. также